Монса́нто (; від , «свята гора») — власна назва.

Топоніми

Монтсанто — стара назва Монсанту.

Інше 
 Monsanto — корпорація